2 miejscowości w Polsce: 
 Lubiny – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło 
 Lubiny – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rychwał